Ро́берт Ва́гнер:
 Вагнер, Роберт (род. 1930) — американский актёр.
 Вагнер, Роберт (род. 1983) — немецкий велогонщик.
 Вагнер, Роберт (1915—2008) — австрийский дирижёр.
 Вагнер, Роберт (род. 1971) — австралийский серийный убийца.
 Вагнер, Роберт Генрих (1895—1946) — гауляйтер и рейхсштатгальтер Бадена.
 Вагнер, Роберт Иванович (1925—2015) — советский и российский онколог, член-корреспондент РАН; член-корреспондент РАМН.
 Вагнер, Роберт Фердинанд (старший) (1887—1953) — американский политик.
 Вагнер, Роберт Фердинанд (младший) (1910—1991) — американский политик.